El término Aspasia, un nombre propio, puede referirse, en esta enciclopedia:

Personajes
 a Aspasia de Mileto, una intelectual griega de la época de Sócrates, amante y pareja de Pericles;
 a Aspasia Cruvellier Mirault, una terrateniente estadounidense nacida en lo que hoy es Haití;
 a Aspasia Manos, una aristócrata griega;
 a Aspasia la médica, una ginecóloga y obstetra de la Antigua Grecia;

Botánica
 a Aspasia, un género de orquídeas;
 a Aspasia, un sinónimo del género botánico Stachys;
 a Aspasia, un sinónimo del género botánico Ornithogalum.

Geografía
 a Aspásia, un municipio brasileño del estado de São Paulo.

Publicaciones

 a Aspasia, una revista de estudios de género.

Véase también
Aspazija, una poeta y dramaturga letona.